Az ATP World Tour Masters 1000 (korábbi nevén:ATP Masters Series) egy minden évben megrendezett, 9 tenisztornából álló sorozat férfiak számára. Az ATP (Association of Tennis Professionals) világranglistáján magasan rangsorolt játékosok számára ezek a tornák kötelezők. Az ATP 1990-ben vezette be a sorozatot. A Masters tornák az év harmadik legrangosabb tornái a négy Grand Slam-torna és az ATP World Tour Finals után.

Jelenlegi Masters-tornák 

1990-től 2008-ig a hamburgi torna is állandó tagja volt a sorozatnak, 2009-től viszont Sanghaj vette át a helyét. A sorozatot a ATP World Tour Finals zárja, amelyen csak az év legjobb 8 játékosa vehet részt. Ezt a tornát tekintik a világbajnokságnak. Az évzáró bajnokság helyszíne változik, korábban Houston, 2005-től 2008-ig pedig Sanghaj adott otthont a teniszbajnokságnak. 2009-től Londonban rendezik meg.

Győztesek

2009–2017

1990–2008

Bajnokok

Egyéni 
Azok a versenyzők, akik egynél több győzelmet arattak 1990 óta

 IN = Indian Wells, MI = Miami, MO = Monte Carlo, RO = Róma, MA = Madrid / HA = Hamburg, KA = Kanada, CI = Cincinnati, SA = Sanghaj / MA = Madrid (Stockholm, Essen, Stuttgart), PÁ = Párizs.
 Az ötödik Hamburgban rendezett tornát 2009-től Madrid ban rendezik. A 8. tornát több helyszínen is rendezték: Stockholm 1990 -1994, Essen 1995, Stuttgart 1996 -2001, Madrid 2002 – 2008, és jelenleg Sanghaj a rendező.
 Az aktív játékosok vastagon szedettek. Az egy versenyen szerzett legtöbb cím alá van húzva.

Lásd még 
 Grand Slam-tornák
 ATP World Tour Finals
 ATP World Tour 500 Series
 ATP World Tour 250 Series

További információk 
 Az ATP hivatalos honlapja

!